Месбахи́ () — арабская фамилия. Известные носители:

 Месбахи, Мохамед (род. 1969) — марокканский боксёр.
 Месбахи, Хишам (род. 1980) — марокканский боксёр.